Somervell ist der Name von

 Arthur Somervell (1863–1937), britischer Komponist
 Brehon B. Somervell (1892–1955), US-amerikanischer General
 Donald Somervell, Baron Somervell of Harrow (1889–1960), britischer Politiker der Conservative Party und Jurist
 Shirley Somervell (* 1946), neuseeländische Mittel- und Langstreckenläuferin und Sprinterin

Siehe auch:

 Somervell County